En els Jocs Olímpics d'Estiu de 2004 celebrats a la ciutat d'Atenes (Grècia) es disputaren 11 proves de boxa, totes elles en categoria masculina. La competició es dugué a terme al Pavelló Olímpic de Boxa de la ciutat de Persisteri.

En la competició de boxa participaren un total de 280 boxadors de 72 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Medaller

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Boxa 2004 
  Amateur Boxing

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 2004
Boxa als Jocs Olímpics